Kiss Gergely (1893–1956) politikus, országgyűlési képviselő
 Kiss Gergely (1971) történész
 Kiss Gergely (1977) háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó
 Kiss Gergely (1983) szabadfogású birkózó, olimpikon
 Kiss Gergely (1987) digitális grafikusművész, designer, a 2006-os Vas megye Művész Embere díj kitüntetettje

Hasonló nevűek
 Kis Gergely (1738–1788) református lelkész, egyházi író